

Костоусово — присілок, Кетовський район, Курганська область
 Костоусово — селище, Режівський міський округ, Свердловська область